Kuglački klub "Admiral" (KK Admiral; Admiral Zagreb; Admiral) je ženski kuglački klub iz Zagreba, Republika Hrvatska.   
U sezoni 2019./20. klub se natjeće u Prvoj hrvatskoj kuglačkoj ligi za žene.

O klubu 
1948. godine je osnovan Kuglački klub "Kraš" (povremeno i pod nazivom KK "Josip Kraš") pri istoimenoj prehrambenoj tvornici. U početku djeluje muška ekipa, koja je i bila uspješnija. Sredinom 1950.-ih godina se formira ženska ekipa, te narednih desetljeća pretežno nastupa u Zagrebačkoj ligi.  Osamostaljenjem Hrvatske, kuglačice "Kraša" nastupaju u Prvoj hrvatskoj ligi, 1. B hrvatskoj ligi (Sjever i Centar), te 2. hrvatskoj ligi (skupine "Sjever" i "Centar").  
2008. godine tvrtka "Kraš", prestaje s financiranjem kluba, te klub ulazi u financijske poteškoće. Športski djelatnik Robert Sedlar, inače iz Zaboka je došao na ideju da se "Kraš" spoji s kuglačima i kuglačicama iz Zaboka (pojedine igračice "Kraša" su bile iz tog grada). Do reorganizacije kluba je došlo u svibnju 2008. godine i klub djeluje pod nazivom Športski kuglački klub "Zagreb-Zaboky". Ženska ekipa već 2009. osvaja plasman u 1. hrvatsku ligu i sljdećih godina osvaja više trofeja i postaje jedan od vodećih hrvatskih ženskih klubova, nastupajući i u međunarodnim natjecanjima. Muška ekipa se gasi 2009. godine.  
Od 2015. godine klub djeluje kao Kuglački klub "Admiral".

Uspjesi

Ekipno 
 NBC kup 
 pobjednice: 2012.

 1. hrvatska liga 
 prvakinje: 2012./13., 2013./14. 
 doprvakinje: 2014./15., 2018./19. 
 trećeplasirane: 2010./11., 2015./16., 2017./18., 2020./21., 2021./22. 

 Kvalifikacije za 1. HKL 
 pobjednice: 2009.

 1. B hrvatska liga 
 prvakinje: 1996./97. (Sjever), 2001./02. (Centar) 
 doprvakinje: 2000./01. (Sjever)

 2. hrvatska liga 
 prvakinje: 2008./09. (Centar)

 Kup Hrvatske 
 pobjednice: 2010./11.

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama  

 Rezervna ekipa

Vanjske poveznice 
 kk-admiral.weebly.com - službene stranice  
 KK Admiral Zagreb, facebook stranica 
 aplikacija.kuglanje.hr, Kuglački klub Admiral 
 zg-kuglanje.hr, ŠKK Zagreb-Zaboky  
 sportilus.com, ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB ZAGREB - ZABOKY,

Izvori 
 
 kk-admiral.weebly.com, Povijest kluba , pristupljeno 1. srpnja 2019. 
 Eduarda Hamar: Zlatna knjiga zagrebačkoga kuglanja, Zagreb, 2016.,  (Zagrebački kuglački savez). -  (Libera Editio), str. 421-422 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB ADMIRAL 
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB ADMIRAL 
 mojatvrtka.net, KUGLAČKI KLUB KRAŠ 
 zagorje.com, Kuglačice Zagreb-Zabokya nove prvoligašice, objavljeno 24. travnja 2009., pristupljeno 1. srpnja 2019. 
 tportal.hr, Kuglački klub Zagreb Zaboky ima najbolje mlade igračice, objavljeno 6. travnja 2011., pristupljeno 1. srpnja 2019. 
 

Admiral
Admiral